A Mike Williams nevet az alábbi híres emberek viselik:

Sport 

 Mike Williams (offensive lineman) amerikai futball
 Mike Williams (wide receiver) amerikai futball
 Mike Williams (cornerback) amerikai futball
 Mike Williams (tight end) amerikai futball
 Mike Williams (jégkorongozó)
 Mike Williams (baseball-játékos)
 Mike Williams (kosárlabdázó)
 Mike Williams (angol labdarúgó)
 Mike Williams (labdarúgó, 1965)
 Mike Williams (labdarúgó, 1986)

Zene 

 Mike Williams (énekes) amerikai énekes